Lassing (Stiermarken) - gemeente in Stiermarken, Oostenrijk
 Lassing (Neder-Oostenrijk) - gemeente in Neder-Oostenrijk, Oostenrijk

Zie ook
 Horst Lässing - Duits politicus